Анилэридин (Leritine) — синтетический опиоид, обладает сильным болеутоляющим действием, которое наступает в течение 15 минут после применения и продолжается 2—3 часа.

Препарат был разработан фирмой Merck в 1950-е годы. Он отличается от петидина (меперидина) тем, что N-метильная группа заменена в нём на N-аминофенильную, что привело к усилению анальгетической активности.

Анилэридин включён в Список I Перечня наркотических средств, его применение в России запрещено. В Канаде и США производство анилэридина прекращено.

Примечания 

Опиоиды
Анальгетики
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства
Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)